Амара () — місто у повіті Яломіца в Румунії.
 Амара (Бузеу) () — село у повіті Бузеу в Румунії. Входить до складу комуни Балта-Албе.
 Амара (озеро) () — озеро поблизу міста Амара у повіті Яломіца в Румунії.
 Ель-Амара () — місто на південному сході Іраку, адміністративний центр провінції Майсан.

 Мурад Амара (,  19 лютого 1959) — алжирський футболіст, що грав на позиції воротаря.